2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2019/20 steht für:

 2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2019/20 (Frauen)
 2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2019/20 (Männer)